Смоляков: — російське прізвище. Відомі носії:
 Смоляков Абрам Юхимович (1908—1943) — радянський військовик, учасник Другої світової війни. Герой Радянського Союзу (1943).
 Смоляков Андрій Ігорович (. 1958) — радянський і російський актор театру і кіно. Народний артист Росії (2004). Лауреат Державної премії Російської Федерації.
 Смоляков Валерій Олександрович (1941—2016) — радянський і російський кіноактор.
 Смоляков Лазар Абрамович (1897 — розстріляний 1920, біля міста Мелітополь, тепер Запорізька область) — український радянський партійний та військовий діяч. Кандидат в члени ЦК КП(б)У в жовтні 1918 — березні 1919 р.
 Смоляков Леонід Якович — російський дипломат. Надзвичайний та Повноважний Посол Російської Федерації в Україні (1992—1996).

Див. також 
 Смолякова

російські прізвища